

Geografia 
 Hidaka – città giapponese della prefettura di Saitama
 Hidaka – cittadina giapponese della prefettura di Hokkaidō
 Hidaka – villaggio giapponese della prefettura di Kōchi
 Hidaka – cittadina giapponese della prefettura di Wakayama
 Hidaka – antica provincia del Giappone

Persone 
 Masamitsu Hidaka (1960-2022) – regista e sceneggiatore giapponese
 Noriko Hidaka (1962) – doppiatrice giapponese
 Noritaka Hidaka (1947) – calciatore giapponese
 Rina Hidaka (1994) – doppiatrice giapponese
 Usaburō Hidaka (...–...) – calciatore giapponese